

Persone 
 Alfredo Cristiani (1947) – politico salvadoregno
 Antonio Cristiani (1925-2007) – avvocato e giurista italiano
 Beltramo Cristiani (1702-1758) – politico e diplomatico italiano
 Cesare Cristiani di Ravarano (1797-1857) – magistrato e politico italiano
 Dhia Cristiani (1921-1977) – attrice e doppiatrice italiana
 Euro Cristiani (1948) – batterista, cantante e compositore italiano
 Gabriella Cristiani (1949) – montatrice e regista italiana
 Gianni Cristiani (1963) – calciatore italiano
 Giovanni di Bartolomeo Cristiani (1340-1398) – pittore italiano
 Girolamo Francesco Cristiani (1731-1811) – ingegnere ed economista italiano
 Giuseppe Maria Salvi Cristiani (1840-1900) – insegnante e politico italiano
 Hervé Cristiani (1947-2014) – cantautore e chitarrista francese
 Léon Cristiani (1879-1971) – storico, teologo e docente francese
 Attilio Gallo Cristiani (1885-1950) – storico, giornalista e scrittore italiano
 Mau Cristiani (1952) – cantante italiano
 Nino Cristiani (1926-2018) – operatore di ripresa italiano
 Quirino Cristiani (1896-1984) – disegnatore e regista di animazione argentino di origini italiane

Religione 
 Cristiani – seguaci del cristianesimo